El término mezclador puede refererse a:

raya dispositivo electrónico que mezcla señales. 
 Mezclador de frecuencias, dispositivo electrónico de telecomunicaciones utilizado para manipular portadoras de frecuencias.
 Mesa de mezclas de audio, equipo electrónico mezclador de audio.
 Mesa de mezclas de vídeo, equipo electrónico mezclador de vídeo.
 Mezclador de la tarjeta de sonido.
 Mezclador de DJ o DJ mixer, consola usada por los DJs para pinchar.
Mezcladora de Cemento La principal función de una mezcladora de cemento es la de tomar el cemento y mezclarlo con arena y agua. La única alternativa real para usar una mezcladora de cemento es uno que no es muy fácil, y toma mucho trabajo. Ha llegado la invención y la mejora de las mezcladoras de doble eje, que se sabe que son para crear algunos de los cementos con la más alta calidad disponibles.
dispositivo mecánico:

 Hormigonera un aparato o máquina empleada para la elaboración del concreto.
 Batidora o batidora mezcladora,  un electrodoméstico que permite batir o mezclar alimentos blandos, esponjar y emulsionar mezclas y salsas, y montar claras de huevo a punto de nieve.
 Morterera.